Dolnik peut faire référence à :

Versification 

 le Dolnik, un concept utilisé en versification russe.

Toponymie 
:
 Dolnik, village polonais de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dolnik, village polonais de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Dolnik, village polonais de la voïvodie de Silésie.